Timescape se poate referi la:

Timescape (Timperfect), un roman din 1980 de Gregory Benford
Timescape Books, o editură de scurtă durată a Pocket Books, numită după romanul lui Benford  
"Timescape (Star Trek: Generația următoare)", un episod din sezonul 6 al serialului TV  Star Trek: Generația următoare
Timescape (film din 1992) (Dezastru în timp), un film american SF din 1992 regizat de David Twohy
Timescape Zero, o trupă americană de metalcore
Project Timescape, centru educational din Wittenham Clumps, Anglia